El término caisson hace referencia a varios artículos:

Personas
 Edward Sperling, cuyo seudónimo era Caisson

Ingeniería civil
 Pozo de cimentación, tipo de cimentación profunda, cuyo nombre en francés es caisson

Submarinismo
 Síndrome de descompresión, alteración orgánica

Armamento
 Armón, transporte de munición de artillería